Un alchimiste est une personne qui pratique l'alchimie.

L'Alchimiste peut désigner :   
 L'Alchimiste (), une pièce de théâtre de Ben Jonson de 1610 ;
 L'Alchimiste, un roman de 1988 de Paulo Coelho ;  
 L'Alchimiste, un roman de 2007 de Michael Scott, premier tome de la série « Les Secrets de l'immortel Nicolas Flamel » ; 
 L'Alchimiste, un poème extrait de Gaspard de la nuit d'Aloysius Bertrand ;  
 L'Alchimiste, une œuvre de Gérard de Nerval ;  
 L'Alchimiste, un téléfilm de Jean-Marie Coldefy de 1974 ;  
 L'Alchimiste (aussi connu sous le titre Démon), un film américain sorti en 1984.